William Boys est un nom pouvant désigner:

 (1541-1596), homme politique anglais
 (1700-1774), officier anglais de la Royal Navy
 (1735-1803), chirurgien et topographe anglais
William Alves Boys (1868-1938), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Boys, William